Штегман — фамилия:

 Штегман, Борис Карлович (1898—1975) — советский ученый-орнитолог, сотрудник Отделения орнитологии АН СССР.
 Штегман, Игорь Павлович (1932—2013) — советский и российский кларнетист и дирижёр.